kryza – element pomiarowy przepływomierza zwężkowego
 kryza (ubiór) – plisowany lub fałdowany kołnierz
 kryza (technika), in. kołnierz – występ na obwodzie elementu technicznego
 kryza (technika) – dysk z otworem w środku stosowany do dławienia przepływu w przewodzie
 kryza łuski naboju
 kryza (zoologia) – sierść lub pierze innej barwy niż reszta umaszczenia, tworzące „kołnierz” u różnych gatunków zwierząt

Przypisy